Femkampen för damer vid olympiska sommarspelen 1972 i München avgjordes 2-3 september.

Medaljörer

Resultat

100m häck

Kulstötning

Höjdhopp
All heights in metres.

Längdhopp

200m

Slutlig ställning

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1972